C/2013 G7 (McNaught) — одна з довгоперіодичних комет. Ця комета була відкрита 13 квітня 2013 року; вона мала 18.1m на час відкриття.

Посилання 
 Elements.comet — JPL Solar System Dynamics — NASA  
 JPL Small-Body Database Browser  
 Aerith.net  
 HORIZONS Web-Interface  

Довгоперіодичні комети
Астрономічні об'єкти, відкриті 2013